Mandya (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Mandya (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mandya